Onderdistrict in Indonesië
 Wonokromo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonokromo (Pleret), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Wonokromo (Alian), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Wonokromo (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Wonokromo (Gondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Wonokromo (Tikung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Wonokromo (Wonokromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Wonokromo, een spoorwegstation in Soerabaja in de provincie Oost-Java